Сухи — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители 
 Сухи, Аугустин (1892—1984) — немецкий анархист, антимилитарист и журналист.
 Сухи, Иржи (род. 1931) — чешский актёр театра и кино, драматург, сценарист, театральный режиссёр, писатель, поэт, композитор, музыкант, художник, дизайнер.
 Сухи, Марек (род. 1988) — чешский футболист.
 Сухи, Радослав (род. 1976) — словацкий хоккеист.
 Сухи, Ян  (1944—2021) — чехословацкий хоккеист.